

Toponymie

Afrique du Sud 
 Westville (KwaZulu-Natal).

Canada 
 Westville (Nouvelle-Écosse).

États-Unis 
 Westville (Floride) ;
 Westville (Illinois) ;
 Westville (Indiana) ;
 Westville (New Jersey) ;
 Westville (New York) ;
 Westville, ville située en Oklahoma.